Silonia är ett släkte av fiskar. Silonia ingår i familjen Schilbeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Silonia